

Lokalizacje

Niemcy 
 Kronach – dzielnica Fürth
 Kronach – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Kronach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach
 Kronach – rzeka, dopływ Białego Menu
 Kronach – rzeka, dopływ Haßlach